Тукаев — русифицированная тюркская фамилия. Известные носители:
 Тукаев (Биктимиров) Нигматулла ибн Биктимер ибн Тукай аль-Стерли (ас-Слаучи) (1772 год — 27 марта 1844 года) — имам Стерлибашевских мечети и медресе, тархан, суфист.
Тукаев, Габдулла Мухамедгарифович (Тукай; 1886—1913) — татарский народный поэт, литературный критик, публицист и переводчик.
 Тукаев, Камиль Ирикович (род. 1961) — актёр театра и кино, заслуженный артист России.
 Тукаев, Мухамедшакир Мухамедхарисович (1867—1932) — ахун, депутат Государственной Думы Российской империи II, III созывов. Внук Нигматуллы Тукаева.
 Тукаев, Рифкат Галимзянович (род. 1923) — полный кавалер ордена Славы.

См. также 
 Тукаево
 Тукай (значения)